В отборочном турнире чемпионата Европы по футболу 1980 года, который проходил с 24 мая 1978 года по 26 марта 1980 года, участвовали команды из 31 страны, разделённые на семь групп (три группы по пять команд и четыре группы по четыре команды). Жеребьёвка отборочного раунда прошла 30 ноября 1977 года в Риме.

Победители групп получили путёвки в финальный турнир. Сборная Италии получила путёвку автоматически, как хозяйка турнира.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Лучший бомбардир 
7 голов

  Кевин Киган

Ссылки 
 Отборочный турнир Euro 80 на RSSSF.com
 Euro 80 на uefa.com

Футбол в Европе в 1978 году
Футбол в Европе в 1979 году
Отборочный турнир